Příjmení Faktor nosí více významných osobností:

 Aloisie Faktorová (1912–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 František Faktor (1861–1911) – český chemik, učitel a cestovatel
 Jan Faktor (* 1951) – česko-německý spisovatel
 Ladislav Faktor (* 1957) – český podnikatel a od roku 2018 senátor
 Ľubomír Faktor (* 1967) – slovenský fotbalista

Externí odkazy